Алекса́ндр Миро́нов:
 Миронов, Александр Александрович (род. 1976) — российский скульптор, рисовальщик.
 Миронов, Александр Васильевич (1902—1980) — советский архитектор.
 Миронов, Александр Евгеньевич (1910—1992) — советский и белорусский писатель, журналист, собственный корреспондент, полярник.
 Миронов, Александр Иванович (род. 1944) — советский футболист, тренер.
 Миронов, Александр Ильич (1921—2009) — полковник, Герой Советского Союза.
 Миронов, Александр Михайлович (род. 1953) — советский и российский скульптор, академик Российской академии художеств (2017).
 Миронов, Александр Николаевич (1948—2010) — русский поэт, переводчик, представитель ленинградского андерграунда.
 Миронов, Александр Сергеевич (род. 1984) — российский шоссейный велогонщик.
 Миронов, Александр Семёнович (1916—1987) — советский инженер и учёный, специалист в области радиолокации.